Das Haus der tausend Freuden ist der Name folgender Filme:

 Das Haus der tausend Freuden (1927), amerikanischer Stummfilm von Clyde Bruckman
 Das Haus der tausend Freuden (1967), deutsch-spanischer Film von Jeremy Summers